Wickenburg (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Wickenburgh, een kasteel bij 't Goy in de Nederlandse gemeente Houten